Niemcy:
 Mandel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Osoby:
 Ernest Mandel – niemiecki polityk
 Ernst Mandel – niemiecki duchowny katolicki, wielki dziekan kłodzki
 Georges Mandel – francuski polityk
 Julian Mandel – francuski fotografik
 Marvin Mandel – amerykański polityk